Zorobabel peut aussi bien être : 
 Zorobabel, gouverneur de province perse de Judée au 
 Ce dernier est l'éponyme du livre de Zorobabel, ouvrage apocalyptique juif du début du  de notre ère
 Zorobabel, atelier de production et de cinéma d'animation basé à Bruxelles.